Turgenewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Turgenewo (Mordwinien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mordwinien

 Turgenewo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Turgenewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Adlig-/Groß  Legitten, auch: Jäger-Taktau, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Turgenewo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Turgenewo (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow
 Turgenewo (Tula, Lipizy), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Tschern, Landgemeinde Lipizy
 Turgenewo (Tula, Poltewo), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Tschern, Landgemeinde Poltewo
 Turgenewo (Wladimir, Alexandrow), Dorf in der Oblast Wladimir, Rajon Alexandrow
 Turgenewo (Wladimir, Melenki), Dorf in der Oblast Wladimir, Rajon Melenki